Adamović oder Adamovič ist der Familienname folgender Personen:

 Duško Adamović (* 1973), serbischer Fußballspieler
 Lujo Adamović (1864–1935), serbischer Botaniker
 Miloš Adamović (* 1988), serbischer Fußballspieler
 Nenad Adamović (* 1989), serbischer Fußballspieler
 Štefan Adamovič (1903–1961), slowakischer Kirchenhistoriker
 Živko R. Adamović (1923–1998), serbischer beziehungsweise jugoslawischer Entomologe und Ökologe

Siehe auch:
 Adamovich, Adamowitsch